Leinemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Anneliese Leinemann (1923–2013), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied und Vizepräsidentin der Bremer Bürgerschaft
 Bernd Leinemann (* 1963), deutscher Automobilrennfahrer
 Conrad Leinemann (* 1971), kanadischer Beachvolleyballspieler  
 Jürgen Leinemann (1937–2013), deutscher Journalist und politischer Korrespondent
 Philipp Leinemann (* 1979), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ralf Leinemann (* 1962), deutscher Rechtsanwalt
 Susanne Leinemann (* 1968), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Wolfgang Leinemann (1936–2016), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht

Leinemann steht für: 
 Leinemann, eine ehemalige deutsche Musikgruppe aus Hamburg